Список авиакомпаний Франции, имеющих сертификат действующего эксплуатанта Управления безопасности гражданской авиации Франции.

Примечания

Ссылки 

 
Списки:Авиакомпании
Списки:Франция